Соревнования среди женщин в горнолыжной комбинации на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2019 года прошли 8 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Оре, Швеция. Старт соревнований в скоростном спуске запланирован на 11:00 по местному времени (UTC+1), а в слаломе на 16:15 местного времени. Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.

Всего в стартовом листе значилось 35 горнолыжниц из 18 государств.

Действующей чемпионкой мира в горнолыжной комбинации являлась швейцарская горнолыжница Венди Хольденер. Венди в упорной борьбе сумела вновь выиграть золото в комбинации. Петра Вльгова из Словакии уступила всего 0,03 сек по сумме двух заездов.

Завоевавшая бронзовую награду норвежка Рагнхильд Мовинкель опередила лидирующую после первой попытки австрийку Рамону Зибенхофер на 0,04 секунды. Австрийки не сумели выиграть медаль в комбинации на чемпионате мира впервые с 1989 года.

Трасса 

Скоростной спуск
 Старт — 1060 м;
 Финиш — 396 м;
 Перепад высот — 186 м;
 Длина трассы — 624 м;
 Уклон — 29,7%.

Слалом
 Старт — 582 м;
 Финиш — 396 м;
 Перепад высот — 575 м;
 Длина трассы — 1903 м;
 Уклон — 29,8%.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Старт лист
 Финишный протокол

Комбинация